Ruch Czystych Serc – katolicki ruch młodzieżowy
 Revision Control System – komputerowy system kontroli plików tekstowych.
 RCS MediaGroup – koncern mediowy we Włoszech.
 Wskaźnik RCS (ang. Radar cross section) – wskaźnik odbicia fal radarowych (elektromagnetycznych) od obiektu i ich powrotu do źródła.
 RCS Czarni Radom – męski zespół siatkarski z Radomia.
 Reaction Control System – System Sterowania Reakcyjnego
 Radio Computing Services Inc. – firma tworząca oprogramowanie dla nadawców
 Rich Communication Suite (joyn) – standard komunikacji